Ґаліна — село в Расейняйському районі Литви.
 Ґаліна — велике срібне родовище в США, штат Айдахо.
 3576 Ґаліна — астероїд головного поясу.